

Бурово — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

Бурово — село, Красногорський район, Удмуртія
 Бурово — село, Санчурський район, Кіровська область